Bringing Up Father – film del 1915 diretto da Larry Semon
Bringing Up Father – cortometraggio di animazione del 1917 
Bringing Up Father – film del 1928 diretto da Jack Conway
Bringing Up Father – film del 1946 diretto da Edward F. Cline
Arcibaldo e Petronilla (Bringing Up Father ) – serie a fumetti